Il singolare del torneo di tennis Tasmanian International 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Alicia Molik che ha battuto in finale Amy Frazier 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Amy Frazier (finale)
 Barbara Schett (secondo turno)
 Elena Lichovceva (semifinali)

 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Rita Grande (primo turno)
 Cara Black (secondo turno)
 Jill Craybas (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2003